Satonius  — род водных жуков из семейства Torridincolidae подотряда Миксофага. Около 5 видов.

Распространение 
Восточная Азия: Китай, Япония.

Описание 
Мелкие водные жуки, длина 1—2 мм. Тело овальное, чёрное; вентральные части светлее, коричневатые. Поверхность микроскульптированная. Самки и самцы отличаются только гениталиями и морфологией абдоминальных сегментов VIII-IX. Глаза сравнительно крупные (отделены друг от друга расстоянием в 3,5—4,0× их собственной ширины), фасетки отчётливые. Клипеус поперечный, примерно в 2,5× шире своей длины. Верхняя губа (лабрум) примерно в 1,5—1,6× шире своей длины, без длинных щетинок по переднему своему краю. Усики короткие, прикрепляются перед основанием глаз, состоят из 11 антенномер. Сегмент XI самый длинный, примерно в 3× раза длиннее предшествующего членика, несёт несколько папилл на своей вершине.

Систематика 
Род  впервые был установлен как монотипный для вида , обнаруженного в Японии.

  — Китай
  — Китай
  — Япония
  — Китай
  — Китай
  — Китай

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Torridincolidae
Роды жесткокрылых